Флаг Пошехо́нского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён 24 августа 2000 года как флаг муниципального образования Пошехонский муниципальный округ, который после муниципальной реформы был преобразован в Пошехонский муниципальный район. 27 июля 2006 года, решением Собрания депутатов Пошехонского муниципального района № 155, данный флаг был утверждён в качестве официального символа Пошехонского муниципального района.

Описание флага 
«Флаг Пошехонского муниципального округа представляет собой прямоугольное полотнище светло-зелёного цвета, посередине которого помещается Герб Пошехонского муниципального округа. Отношение ширины флага к его длине 1:1,4».

Символика флага 
Герб Пошехонского муниципального района, изображённый на флаге, представляет собой представляет собой изображение щита золотистого поля с соотношением сторон 1:1,125, перекрещённого по диагонали зубчатыми полосами зелёного цвета. В середине, в серебряном щите, герб Ярославской губернии — изображение медведя с секирой.

Примечания 

Флаг